Sassaresi – abitanti di Campanedda
Sassaresi – abitanti di Cappuccini (Sassari)
Sassaresi – abitanti di Luna e Sole
Sassaresi – abitanti di Palmadula
Sassaresi – abitanti di Predda Niedda